La saison 2007-2008 du Championnat de Roumanie de football est la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 18 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur.

Évènement historique cette saison puisque c'est le CFR Cluj qui termine en tête du championnat et remporte le tout premier titre de champion de Roumanie de son histoire. Cluj met fin à un règne de 17 ans de la part des clubs de Bucarest (Steaua, Rapid, Dinamo...) sur le titre national. Le dernier titre remporté par un club extérieur à la capitale l'a été par Universitatea Craiova lors de la saison 1990-1991. Le CFR Cluj réussit même le doublé Coupe-championnat en battant Unirea Urziceni en finale de la Coupe de Roumanie.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi en utilisant le barème suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
2007 en Roumanie
2008 en Roumanie